Fekete gyémántok, Jókai Mór 1870-ben megjelent regénye
 Fekete gyémántok (1917), Carl Wilhelm filmje
 Fekete gyémántok (1938), Vajda László filmje
 Fekete gyémántok (1976), Várkonyi Zoltán filmje